Denemarken
Hasle (parochie, Aarhus), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aarhus. De parochie maakt deel uit van het bisdom Århus
Hasle (Bornholm), een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Bornholm
Hasle (parochie, Bornholm), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm. De parochie maakt deel uit van het Bisdom Kopenhagen
Hasle Kirke (Bornholm), de kerk van Hasle (Bornholm)

Noorwegen
Hasle (Østfold), plaats in de gemeente Sarpsborg
Hasle (Oslo), een buurt in Oslo.
Hasle (metrostation), een station van de metro van Oslo.

Zwitserland
Hasle bei Burgdorf, een gemeente en plaats in het kanton Bern
Hasle (Luzern), een gemeente en plaats in het kanton Luzern